Sayula es un topónimo mexicano de origen náhuatl, que significa Lugar de moscas o Lugar con abundancia de moscos, y se puede referir a los siguientes sitios geográficos de México:

 Municipio de Sayula (Jalisco), municipio del estado de Jalisco;
 Sayula, ciudad del estado de Jalisco, cabecera del municipio anterior;
 Municipio de Sayula de Alemán, municipio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
 Sayula de Alemán, población del estado de Veracruz, cabecera del municipio anterior; o
 Sayulita, localidad del estado de Nayarit.